

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ferdinand Debès (1786-1875), homme politique français.
 Juliette Émilie Debes (1889-1979), peintre française.
 Marthe Debes (1893-1967), peintre française. 
 Thierry Debès (1974- ), footballeur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme